Alcàmenes d'Esparta, rei d'Esparta
 Alcàmenes de Lesbos, militar i polític de l'illa de Lesbos
 Alcàmenes d'Atenes, destacat escultor atenenc